Skok (niem. Skock) – dawna osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Piecki
 skok – jedna z konkurencji w gimnastyce sportowej, polegająca na przeskoczeniu stołu gimnastycznego (po odbiciu się od niego)   elementów gimnastycznych
 skok – część kończyny dolnej poniżej stawu skokowego, której szkielet tworzy kość skokowa
 filmy:
 Skok – polski film obyczajowo-sensacyjny z 1967 roku
 Skok – polski film sensacyjny z 1999 roku
 Skok – amerykański film fabularny z 2001 roku
 Skok – austriacki film fabularny z 2007 roku
 Skok – radziecki krótkometrażowy film lalkowy z 1980 roku
 Skok – francuska komedia kryminalna z 1985 roku
 skok – miara o długości skoku normalnego człowieka – ok. 1,5 m w skoku z miejsca
 skoki – w lekkoatletyce to: skok w dal, trójskok, skok wzwyż, skok o tyczce
 spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa (SKOK) – instytucja spółdzielcza zaliczana do szerokiej kategorii instytucji finansowych
 SKOK – polski procesor przeznaczony do modernizacji ośrodków obliczeniowych ZETO i ETO, zgodny na poziomie języka maszynowego i interfejsów z komputerem 
 instrukcja skoku – instrukcja w językach programowania, która powoduje przekazanie sterowania w inne miejsce
 skok gwintu – skok zwojów gwintu
 skok śruby napędowej – teoretyczna odległość, o którą przesunąłby się statek po jednym obrocie śruby
 Wodospad Skok – wodospad w słowackich Tatrach Wysokich

Zobacz też 
 skoki